KMIA est un code qui signifie :
 Aéroport international de Miami, aéroport à Miami en Floride (États-Unis), selon le code OACI des aéroports

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports